Wellingborough bezeichnet:

 Wellingborough, eine Stadt in England
 Wellingborough (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Borough of Wellingborough, ein britischer Verwaltungsbezirk